Мануэ́ла:
 Мануэла — телесериал.
 Мануэла — имя.

См. также 
 Мануэл
 Мануэль (имя)
 Манюэль